Фильмы под названием «Глория»:
 «Глория» — французский фильм 1977 года. Режиссёр — Клод Отан-Лора.
 «Глория» — американский триллер 1980 года. Режиссёр — Джон Кассаветис.
 «Глория» — ремейк (1999 год) вышеупомянутого фильма.
 «Глория» — американский телесериал 1982 года.
 «Глория» — чилийский фильм 2013 года. Режиссёр — Себастьян Лелио.

См. также 
 Глория (значения)